Верховный Совет — высший орган государственной власти, парламент и руководящая структура в ряде стран и общественных организаций.

В СССР и постсоветских странах 
  Верховный Совет СССР — в 1938—1989 годах высший орган государственной власти СССР, избираемый всеобщим, равным и прямым голосованием; в 1989—1991 годах — постоянно действующий законодательный орган, избираемый Съездом народных депутатов.

Союзные республики СССР 
  Верховный Совет Азербайджанской ССР — в 1991-1995 гг. —  Верховный Совет Азербайджанской Республики.
   Верховный Совет Армянской ССР — в 1990-1995 гг. —  Верховный Совет Республики Армения.
  Верховный Совет Белорусской ССР — в 1991-1995 гг. —  Верховный Совет Республики Беларусь.
  Верховный Совет Грузинской ССР — в 1990-1992 гг. —  Верховный Совет Грузии.
  Верховный Совет Казахской ССР — в 1991-1992 гг. — / Верховный Совет Республики Казахстан.
  Верховный Совет Карело-Финской ССР — существовал в 1940-1956 гг.
  Верховный Совет Киргизской ССР, с 1990 года — / Жогорку Кенеш Киргизской Республики ().
  Верховный Совет Латвийской ССР — в 1990-1993 гг. —  Верховный Совет Латвийской Республики.
  Верховный Совет Литовской ССР — в 1990-1992 гг. —  Верховный Совет Литовской Республики.
  Верховный Совет Молдавской ССР — в 1990-1994 гг. —  Верховный Совет Республики Молдова.
  Верховный Совет РСФСР — в 1991-1993 гг. —  Верховный Совет Российской Федерации.
  Верховный Совет Таджикской ССР — в 1991-1994 гг. — / Верховный Совет Республики Таджикистан.
  Верховный Совет Туркменской ССР — в 1990-1992 гг. — / Верховный Совет Туркменистана.
  Верховный Совет Узбекской ССР — в 1991-1994 гг. —  Верховный Совет Республики Узбекистан.
  Верховный Совет Украинской ССР, c 1991 года — / Верховная Рада Украины ().
  Верховный Совет Эстонской ССР — в 1991-1992 гг. —  Верховный Совет Эстонской Республики.

Автономные республики СССР 
  Верховный Совет Абхазской АССР — в 1921-1931 гг.—  Верховный Совет Абхазской ССР, в 1992-1994 гг. —  Верховный Совет Республики Абхазия, с 1994 года — Народное собрание Республики Абхазия. С точки зрения  Грузии, частью которой большинство стран-членов ООН продолжает считать Абхазию, единственным легитимным органом законодательной власти в регионе является  Верховный Совет Абхазской Автономной Республики. 
  Верховный Совет Аджарской АССР, с 1991 года —  Верховный Совет Автономной Республики Аджария.
  Верховный Совет Башкирской АССР — в 1993-1995 гг. —  Верховный Совет Республики Башкортостан.
  Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР — в 1958-1994 гг. —  Верховный Совет Бурятской АССР/Бурятской ССР/Республики Бурятия.
  Верховный Совет Каракалпакской АССР — в 1990-1992 гг. — Верховный Совет Каракалпакской ССР, с 1992 года —  Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан.
  Верховный Совет Карельской Автономной ССР — в 1938-1940 и в 1956-1994 гг. В 1940-1956 гг. существовал как  Верховный Совет Карело-Финской ССР.
  Верховный Совет Крымской АССР — в 1992-1994 гг. —  Верховный Совет Республики Крым, с 1994 года — Верховный Совет Автономной Республики Крым. С точки зрения  России, фактической частью который Крым сейчас является, прекратил деятельность в 2014 году, преобразовавшись в Государственный Совет Республики Крым. С точки зрения  Украины, частью которой большинство стран-членов ООН продолжает считать Крым, продолжает оставаться высшим законодательным органом на полустрове.
  Верховный Совет Марийской АССР — в 1990-1994 гг. —  Верховный Совет Марийской ССР - Республики Марий Эл.
  Верховный Совет Нахичеванской АССР, с 1990 года —  Верховный меджлис Нахичеванской Автономной Республики.
  Верховный Совет Татарской АССР — в 1992-1998 гг. —  Верховный Совет Республики Татарстан.
  Верховный Совет Тувинской АССР  — в 1990-1993 гг. —  Верховный Совет Республики Тува.
  Верховный Совет Хакасской ССР, с 1992 года —  Верховный Совет Республики Хакасия.
  Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР
  Верховный Совет Чувашской АССР

Непризнанные государства 
  Верховный Совет ДНР — первоначальное (до ноября 2014 года) название Народного Совета ДНР.
  Верховный Совет ЛНР — первоначальное (до ноября 2014 года) название Народного Совета ЛНР.
  Верховный Совет Приднестровской Молдавской ССР, с 1991 года — Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.

В других странах 
  Верховный совет обороны Италии — конституционный орган Италии.
  Верховный совет национальной обороны — конституционный орган в Румынии.
  Верховный совет рабочих Финляндии — высший орган Финляндской социалистической рабочей республики.
  Верховный Совет Национальной Перестройки — управляющий орган в Южной Корее в 1961—1963 годах.

Межгосударственные организации 
 Верховный совет Антанты — высший руководящий орган стран-участниц Антанты.

Общественные организации 
 Верховный Совет ДПШУ — масонская территориальная организационная структура т. н. высших градусов — орган управления в ДПШУ.
 Верховный Совет ДПШУ Франции
 Верховный Совет России Древнего и принятого шотландского устава
 Верховный Совет великой коллегии ДПШУ
 Верховный Совет южной юрисдикции
 Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну — организация в Российской империи, образованная царским указом от 11 августа 1914 года.

«Верховный Совет» как часть названия 
  Верховный исламский совет Ирака — шиитская политическая организация в Ираке.
  Верховный Политический Совет Йемена — орган власти Йеменской республики, созданный коалицией антисаудовских сил во время вторжения в Йемен.
  Верховный тайный совет — высшее совещательное государственное учреждение в Российской империи в 1726-1730 годах.

См. также 
 Верховный Совет ЛССР